Ве́цька () — польське жіноче прізвище від чоловічої форми Вецький.

Відомі носії 

 Ева — перша дружина Казімежа Рудзінського
 Марта — блаженна РКЦ.